De vrouwen speelden op het US Open in 2018 het enkelspel van 27 augustus tot en met 8 september 2018 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster Sloane Stephens was het derde reekshoofd. Ze werd echter in de kwartfinale uitgeschakeld door de Letse Anastasija Sevastova.

De als twintigste geplaatste Japanse Naomi Osaka won haar eerste grandslamtitel. Zij was de eerste Japanse vrouw die hierin slaagde. In de finale versloeg zij de als zeventiende geplaatste Amerikaanse Serena Williams in twee sets. Het was haar tweede WTA-titel, beide behaald in 2018.

Het eerste reekshoofd, Simona Halep, verloor in de eerste ronde van Kaia Kanepi.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren vier Belgische deelneemsters:
 Elise Mertens, als 15e geplaatst, bereikte de vierde ronde.
 Alison Van Uytvanck en Yanina Wickmayer strandden in de eerste ronde.
 Kirsten Flipkens wist haar openingspartij te winnen, maar verloor in tweede ronde.

Twee Nederlandse dames speelden mee:
 Kiki Bertens was als 13e geplaatst maar verloor in de derde ronde.
 Arantxa Rus kon na haar eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bron 
 Women's Singles main draw

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2018